A Final do Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015 foi a 95ª final desta competição organizada anualmente pela FGF. A final foi disputada por Grêmio e Internacional, realizando o maior clássico do Rio Grande do Sul, o Grenal.

Caminho até a final

Partidas

Ida

Volta

Ver também 
 Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015

Campeonato Gaúcho de Futebol